„Shōhō” – lekki lotniskowiec japoński
 Shōhō – okres w historii Japonii od grudnia 1644 do lutego 1648 r.